Erenfried I († 907), graaf van de Bonngouw en Keldagouw, gehuwd met Adelgunde van Bourgondië, dochter van Koenraad II van Auxerre
 Erenfried II († vóór 970), 942 graaf van de Zülpichgouw, 945 graaf in de Bonngouw, 950 graaf van de Ruhrgouw/Keldagouw, 946/959 graaf van Hoei 
 Erenfried III of Ezzo van Lotharingen, diens zoon